

Codici 

 KLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaolack (Senegal)

Musica 

 KLC – Nome d'arte di Craig Stephen Lawson, produttore di musica Hip hop